André Tabet (1902-1981), dialoguiste, scénariste et parolier français.
 Ayoub Tabet (1884 - 1951), homme politique libanais.
  (né en 1987), joueur de basket-ball libanais.
 Edward Tabet, chef de file de l'école Taysonvodao.
 Georges Tabet (1905-1984), chanteur, compositeur, acteur, dialoguiste, scénariste et chef d'orchestre français. 
 Avec Jacques Pills, il forme le duo Pills et Tabet pendant les années 1930.
 Marie-Christine Tabet, journaliste française.
 Paola Tabet, professeure d'anthropologie italienne.
  (1929–2009), diplomate et prêtre catholique, archevêque et évêque libanais.
 Paul Marwan Tabet (né en 1961), évêque canadien.
  (né en 1987), joueur de basket-ball libanais.
 Sabri Tabet (né en 1977), footballeur international franco-algérien.
 Sylvia Tabet (née en 1964), écrivaine, artiste peintre, française contemporaine.
 , réalisateur libanais.
Patronyme italien
Patronyme français
Patronyme libanais